Folikel pomeni v medicini vrečici podobno strukturo in se lahko nanaša na:
 jajčnikov folikel
 lasni folikel – glej lasni mešiček
 limfatični folikel – glej limfatični vozlič
 ščitnični folikel – glej ščitnični mešiček

Viri

Medicinski izrazi